Чемпіонат Шотландії з футболу 1960—1961 — 64-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 24 серпня 1960 та фінішував 2 травня 1961. Свій тридцять другий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1961
Шотландія
Шотландія